

Musica 
 Winner – gruppo musicale sudcoreano
 Winner – singolo di Jamie Foxx con Justin Timberlake e T.I. del 2010
 Winner – singolo dei Pet Shop Boys del 2012

Altro 
 Winner – città della Contea di Tripp, Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)
 Michael Winner – regista, sceneggiatore e scrittore britannico
 Winner – marchio di videogiochi 1989-1991

Pagine correlate 
 The Winner